Села:
 Борисів — Київська область,  Васильківський район
 Борисів — Хмельницька область,  Ізяславський район

Див. також 
Борисов